Hermip d'Atenes, poeta còmic atenenc 
 Hermip d'Esmirna, filòsof grec 
 Hermip de Beirut, escriptor grec